L'attentat de Bagdad peut renvoyer à :
 l'attentat du 31 octobre 2010 ;
 l'attentat du 30 avril 2016 ;
 les attentats du 11 mai 2016 ;
 les attentats du 17 mai 2016 ;
 l'attentat du 3 juillet 2016 ;
 l'attentat du 31 décembre 2016 ;
 les attentats du 2 janvier 2017.
 les attentats du 8 janvier 2017.